Елизаве́тинская Би́блия — название перевода Библии на церковнославянский язык, изданного в 1751 году в правление императрицы Елизаветы Петровны (от её имени перевод и получил своё название). Всего в Библии 76 книг, из них 49 книг Ветхого Завета. Содержание совпадет с Синодальным переводом Библии, имеющим 50 книг Ветхого Завета, за счет выделения Послания Иеремии в Синодальном переводе в отдельную книгу. В начале Елизаветинской Библии была напечатана дедикация Святейшего Синода императрице Елизавете Петровне. Елизаветинская Библия с незначительными правками по настоящее время используется как авторизованный для богослужения текст в Русской православной церкви.

Работа над переводом при Петре I 
Работа над новым славянским переводом Библии была начата по именному указу императора Петра I от 14 ноября 1712 года:

В Московской типографии печатным тиснением издать Библию на славянском языке, но прежде тиснения прочесть ту Славянскую Библию и согласить во всем с Греческою 70 переводников Библиею, а быть у дела того в смотрении и правлении Еллиногреческих школ учителю, иеромонаху Софронию Лихудию да Спасского монастыря архимандриту Феофилакту Лопатинскому, да типографии справщиком — Феодору Поликарпову и Николаю Семенову, в чтении справщиком же — монаху Феологу да монаху Иосифу. А согласовать и править во главах и стихах и речах противу Греческия Библии грамматическим чином, а буде где в славенском против Греческой Библии явятся стихи пропущены или главы переменены или в разуме Писанию Священному Греческому противность явится, и о том доносить преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому, и от него требовать решения.

Комиссия приступила к работе и выполнила сверку существовавшего славянского текста Острожской Библии с греческим, основываясь на «Лондонской Полиглотте» Брайена Уолтона, а также используя как источники Альдинскую Библию (1518 год), Сикстинское издание греческого перевода Танаха (1587 год) и его перевод на латинский язык (1588 год). Псалтырь комиссия не выверяла, а неканонические книги Товита, Иудифи и 3-ю книгу Ездры исправили по Вульгате, как это было сделано при издании Острожской Библии.

Сверка текстов и работа над исправлением продолжалась семь лет. В июне 1720 года исправленный текст в восьми томах был предоставлен митрополиту Стефану (Яворскому), а затем по его поручению текст был вновь перепроверен. В 1723 году Синод утвердил перечень представленных ему исправлений библейского текста. Однако печать издания начата не была. Император 3 февраля 1724 года сделал устный указ Святейшему Синоду о порядке издания Библии — при печати «без опущения обозначать прежние речи, которые переправливаны… дабы не было от неспокойных человек нарекания и к народной смуте, и каковыми литерами оную Библию печатать намерено будет, чтоб те литеры объявить Его Величеству». Эту работу они выполнили под руководством Феофилакта (Лопатинского), епископа Тверского. При этом Псалтырь был оставлен в старом переводе, а предлагаемые изменения его текста были обозначены на полях. Комиссия отпечатала различными шрифтами образцы текста и передала их в Синод. Со смертью Петра I в январе 1725 года работа над изданием была приостановлена.

Последующие редакционные комиссии 
Преемница Петра, императрица Екатерина I, в ноябре 1725 года издала указ о продолжении издания Библии, но предварительно было предписано: «однако ж прежде… оную разсмотреть в Святейшем Синоде обще с теми, которые её выправливали, и согласить с древними Греческими Библиями нашей Церкви, дабы впредь какого несогласия и в переводе какого погрешения… не сыскалось». Синод поручил это вновь выполнить епископу Феофилакту. Считают, что это был лишь формальный повод затягивания работы над изданием Библии вследствие борьбы между двумя церковными партиями, в ходе которой Феофан (Прокопович) тормозил дело своего идейного противника Стефана (Яворского).

В 1735 году архиепископ Феофан (Прокопович) представил в Синоде отчет о проделанной архиепископом Феофилактом (Лопатинским) работе по подготовке к изданию ранее выверенного перевода и добился решения о перепроверке исправленного им текста. Работы были перенесены в Санкт-Петербург и в 1736 году поручены переводчику Синода Василию Козловскому с помощниками под общим руководством архимандрита Александро-Невского монастыря Стефана (Калиновского). Было принято решение напечатать существующий перевод, а примечаниями в нижнем поле дать сделанные исправления, сверку было указано сделать с Септуагинтой и оставить только чтения, совпадающие с ней, а в сомнительных случаях — с Масоретским текстом.

К 1738 году архимандрит Стефан в ходе работы столкнулся с проблемой выбора для сверки греческих рукописей из имевшихся у него. Также он обратился в Синод со следующим донесением: «книга Товии вся правлена с латинского текста, понеже с латинского и сначала переведена была… и не токмо она, но и другие книги имеются, которые как переведены, так и правлены с Вульгаты, а некоторых и совсем нет в греческом тексте 70. И о сем Святейший Правительствующий Синод что соблаговолит?». Синод не дал ответа на это и последующее его обширное донесение, и работы по изданию Библии были приостановлены. Став псковским епископом, Стефан 26 января 1740 года обратился в Синод с предложением печатать текст в два столбца, в одном — старый, в другом — исправленный текст, а все ветхозаветные книги, переведённые с латыни, исправить по греческим рукописям. Синод одобрил это предложение, и в сентябре 1740 года его утвердила императрица Елизавета Петровна.

Работа комиссий при Елизавете Петровне 
Синод возложил эту работу на архимандрита Фаддея (Кокуйловича) и префекта Славяно-греко-латинской академии иеромонаха Кирилла (Флоринского). В сентябре 1742 года они представили в Синод набело переписанный исправленный перевод и отчёт о своей работе. Из него следует, что они сверили новый перевод Библии с греческими кодексами, руководствуясь главным образом Александрийским кодексом (из издания Лондонской Полиглотты), считая, что древний славянский перевод был сделан именно с него. Также в редких случаях они использовали Сикстинское издание Септуагинты и Ватиканский кодекс. Книги Товита и Иудифи, существовавшие только в переводах с латыни, они перевели с греческого; с латинским текстом Вульгаты была сверена только Третья книга Ездры, так как её текст на греческом не был ими найден.

Синод решил перед печатью Библии ещё раз сделать сверку текста, и эта работа шла крайне медленно. О характере обсуждений в Синоде примечательно высказывание его члена митрополита Арсения (Мацеевича):

Ежели рассудить в тонкость, то Библия у нас (церковнославянская) и не особо нужна. Учёный, ежели знает по-гречески, греческую и будет читать; а ежели по-латыни, то латинскую, с которой для себя и для поучения народу российскую (имеется в виду на церковнославянском языке), какая ни есть Библия, будет исправлять. Для простого же народа довольно в церковных книгах от Библии имеется.

Елизавета Петровна своим указом от 14 февраля 1744 года указала Синоду, что «дело исправления Библии…, давно уже начатое, не терпит отлагательства» и потребовала скорейшего окончания работы. Синоду было разрешено привлекать для работы не только своих членов, но и других людей духовного звания. Вскоре Синод пришёл к выводу, что исправить славянский перевод Библии, основываясь только на греческом тексте, невозможно, и попросил у императрицы разрешения «к дополнению греческой — употреблять Сирскую и Еврейскую и другие Библии, кои к старой Славянской близкую силу имеют», так как «оная Греческая (Библия) против прежней, на словенском языке напечатанной, находится недовольна». Была создана новая комиссия под руководством Московского архиепископа Иосифа и архимандрита Воскресенского Истринского монастыря Илариона (Григоровича). Их работа была неплодотворной, и комиссия вскоре распалась.

В 1747 году была создана новая комиссия, которая завершила дело исправления перевода. В неё вошли префект Киевской духовной академии иеромонах Варлаам (Лящевский) и преподаватель философии Киевской академии иеромонах Гедеон (Слонимский). Они сверили ранее подготовленный Софронием Лихудом и Феофилактом (Лопатинским) перевод Библии с греческим, латинским и еврейским текстами, используя их различные версии. Все свои исправления они представили в Синод. 10 сентября 1750 года Синод доложил императрице, что перевод готов для печати.

Издание Елизаветинской Библии 
18 декабря 1751 года Елизаветинская Библия вышла из печати. Все изменения, внесённые при исправлении перевода, были оговорены, примечания к тексту составили отдельный том, практически равный по объёму тексту самой Библии. Первое издание вышло в количестве 1200 экземпляров, один экземпляр в белой серебряной парче был поднесен членами Синода императрице. Первый тираж быстро разошёлся, и в 1756 году вышло его второе издание с дополнительными примечаниями на полях и гравюрами, в котором иеромонах Гедеон (Слонимский) исправил ошибки и опечатки первого издания.

С тех пор Русская церковь продолжает использовать Елизаветинскую Библию, внеся в неё лишь некоторые несущественные изменения.

Издания 
Первое издание перевода было выпущено в 1751 году в правление императрицы Елизаветы Петровны, от имени которой он и получил своё название. В 1756 году вышло исправленное издание, без изменений переизданное в 1762 году.

См. также 
 commons:Category:Elizabeth Bible
 commons:Category:Elizabeth Bible OCR 2002
 Библия на церковнославянском языке

Примечания

Литература 
 
 Елеонский Ф. Г. По поводу 150-летия Елизаветинской Библии: О новом пересмотре славянского перевода Библии. — СПб.: Типография А. П. Лопухина, 1902. — 130 с.
 Евсеев И. Е. Очерки по истории славянского перевода Библии. — Петроград : тип. М. Меркушева, 1916. — VI, 166 с.
 Рижский М. И. История переводов Библии в России. — Новосибирск, 1978.
 Цуркан Р. К. Славянский перевод Библии. Происхождение, история текста и важнейшие издания. — СПб., 2001. — С. 217—220.

Церковнославянские переводы Библии
Книги 1751 года
1751 год в России
Издания Библии